JAA puede referirse a:

 Joint Aviation Authorities; o
 Aeropuerto de Jalalabad (Afganistán) en su código IATA.

Siglas